Список родів родини акантових:

Список, який містить 242 визнаних роди родини акантових (Acanthaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List» — спільного інтернет-проекту Королівських ботанічних садів у К'ю і Міссурійського ботанічного саду.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

V

W

X

Y

Z

Примітки

Посилання 

 http://powo.science.kew.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:30000618-2 
 Список родів родини Acanthaceae на сайті «Catalogue of Life»  
 Acanthaceae на сайті «Plantsystematics»  
 https://www.tropicos.org/name/42000303 
 Genera of Acanthaceae на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN)  

Акантові
Акантові